Gyula Molnár je maďarské mužské jméno, které mají tyto osoby: 

 Gyula Molnár (1857–1932): právník, spisovatel
 Gyula Molnár (1877–1934): herec
 Gyula Molnár (* 1944): fotograf, muzikant, ornitolog
 Gyula Molnár (* 1946): grafický návrhář
 Gyula Molnár (* 1947): zápasník, propagátor sportu
 Gyula Molnár (* 1953): hráč a trenér házené
 Gyula Molnár (* 1961): politik, předseda MSZP, starosta